Las siglas CART pueden tener varios significados.

 Championship Auto Racing Teams, antiguo campeonato automovilístico estadounidense.
 Terapia de linfocitos T con CAR, procedimiento para el tratamiento del cáncer.